Gutenberg ist ein Einschlagkrater auf dem Mond. Er liegt an der westlichen Flanke des Mare Fecunditatis. Die nächsten Nachbarn sind die Krater Goclenius, Magelhaens und Colombo.

Der Kraterrand ist stark erodiert, insbesondere im Osten, wo er vom Krater 'Gutenberg E' überlagert wird. Dieser Krater hat selbst wieder Lücken, wodurch eine Verbindung zum Mare hergestellt wird.

Die Böden von Gutenberg und 'Gutenberg E' wurden von Lava aus dem Mare überflutet. Der Boden von Gutenberg wird von zwei Klüften durchzogen, die Teil der Rimae Goclenius sind.

Weblinks 
 
 Krater Gutenberg im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"

Einschlagkrater (Mond)
Johannes Gutenberg als Namensgeber